Plaats in Indonesië
 Sungai Paku (Kampar Kiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Sungai Paku (Singingi Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau